Па́рковая улица — улица в западной части города Подольска, проходящая через городской район Ивановское.

Описание 
Парковая улица берет свое начало от улицы генерал-губернатора Закревского, далее уходит в южном направлении. Заканчивается на пересечении с улицей Кирова. Постановлением главы города Подольска часть Парковой улицы (вдоль усадьбы Ивановское) переименована в улицу генерал-губернатора Закревского — героя Отечественной войны 1812 года, генерал-губернатора Москвы и владельца усадьбы Ивановское.

Нумерация домов начинается со стороны улицы генерал-губернатора Закревского.

Справа по ходу движения с начала улицы примыкают Пилотный переулок и Архивный проезд, слева по ходу движения с начала улицы примыкают улица Маштакова и 2-я Парковая улица.

На всем своем протяжении улица с двухсторонним движением (за исключением зоны на пересечении с улицей Кирова).

Почтовые индексы домов по Парковой улице в городе Подольске: 142117 и 142110.

Примечательные здания и сооружения 

 Усадьба «Ивановское» (Парковая улица, дом 1). Усадьба расположена на высоком берегу реки Пахры. Упоминание об Ивановском владении встречается в источниках начиная с 1627 года. В различные периоды владельцами усадьбы Ивановское были такие известные личности, как Иван Иванович Головин, Федор Андреевич Толстой (двоюродный дед Льва Николаевича Толстого), Арсений Андреевич Закревский, Александр Алексеевич Бахрушин (сын которого Владимир Александрович Бахрушин безвозмездно передал усадьбу Московскому городскому самоуправлению для организации лечения детей-сирот).
 Краеведческий музей (улица генерал-губернатора Закревского, дом 4).
 Сквер с памятником Герою социалистического труда Алексею Арсентьевичу Долгому (на пересечении Парковой улицы и улицы генерал-губернатора Закревского).
 Мемориал Подольских курсантов, стела в их память и экземпляр пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны (пересечение Парковой улицы с улицей Кирова). Памятник Подольским курсантам был открыт накануне Дня Победы 7 мая 1975 года. Мероприятие проходило в торжественной обстановке, при участии ветеранов-выпускников подольских военных училищ. Авторами памятника являются член Союза советских архитекторов Ю. Л. Рычков, скульпторы А. Н. Новиков и А. Г. Мямлин, архитекторы Л. П. Земсков и Л. А. Скроб.
 Федеральный музей профессионального образования (улица Парковая, дом 1).

Транспорт 
По улице осуществляется движение общественного транспорта. По улице Парковая проходит маршрут городского автобуса № 4.

Примечания 

Улицы Подольска